Реймон Жан Бурк (; 28 грудня 1960, м. Сен-Лоран, Канада) — канадський хокеїст, захисник. На драфті 1979 року був обраний «Бостон Брюїнс» у першому раунді під загальним номером 8.

П'ять разів завойовував Норріс Трофі — приз найкращому захиснику НХЛ. 19 разів брав участь в Матчах всіх зірок НХЛ. Найкращий новачок сезону 1979-80 (Колдер Трофі). Найрезультативніший захисник за всю історію Національної хокейної ліги — 1579 очок (410+1169) в 1612 матчах чемпіонату. В 1985—2000 рр. був капітаном «Бостон Брюїнс». Навесні 2000 року переїхав до «Колорадо Аваланч» з мріями про Кубок Стенлі (Бурк виграв все що можна в «Бостон Брюїнс», крім кубка Стенлі). І став-таки володарем Кубка Стенлі в 2001 році, після чого завершив свою блискучу кар'єру.

У складі збірної Канади виступав на трьох Кубках Канади (1981, 1984 і 1987 рр.). Зіграв за збірну на Олімпіаді 1998 року в Нагано, де був визнаний найкращим захисником турніру.

Статистика

Література

Посилання 
 Біографія Реймонда Бурка на сайті Legends of Hockey
 Статистика Реймонда Бурка на сайті The Internet Hockey Database

Задрафтовані «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Колорадо Аваланш»
Члени зали слави хокею
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 1998
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Перші номери драфтів НХЛ
Хокеїсти НХЛ з невикористовуваними номерами
Уродженці Монреаля
Володарі Кубка Стенлі
Люди на марках
Французи Канади